Фреше () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фреше, Жан (род. 1944) — американский учёный-химик.
 Фреше, Морис Рене (1878—1973) — французский математик.
 См. также 
 Ле-Фреше — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.
 Вариация Фреше — одна из числовых характеристик функции нескольких переменных.
 Интеграл Фреше — интеграл, задаваемый на множестве элементов произвольной природы.
 Производная Фреше — обобщение понятия производной на бесконечномерные банаховы пространства.
 Пространство Фреше — полное локально выпуклое пространство, топология которого может быть задана метрикой.